Moseć je naselje u sastavu Općine Ružić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 6 kilometara jugoistočno od Drniša.

Selo je raštrkano jer se sastoji od više udaljenih zaselaka na planini Moseć, po kojoj je naselje dobilo ime.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 75 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Martina iz 1890.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Ružić